Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2016 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 25. bis 27. August in Guri, Südkorea statt.

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielerinnen im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogenn in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 30 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Ein Preisgeld wurde nicht gezahlt.

Teilnehmerinnen 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 CEB: 8
 CPB: 1
 ACBC: 5
 ACC: –
 organisierende Verband: 1
 Titelverteidiger UMB: 1

Turnierkommentar 
Im Gegensatz zu den Herren findet die Damen-WM nur alle zwei Jahre zu geraden Jahreszahlen statt. Nach diversen Dreiband-Weltcups fand erstmals auch eine Weltmeisterschaft in dieser Disziplin in Guri statt.

Gruppenphase

Gruppen A & B

Gruppen C & D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +7; UTC +9).

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2016
WeltmeisterschaftderDamen 2016
Billardturnier in Guri